Марин Чилић је други пут освојио турнир. У финалу је савладао Роберта Баутиста Агута са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Куп Кремља 2015.